Schweizer Badminton-Mannschaftsmeisterschaften werden seit 1955 ausgetragen. Bis 1974 gab es getrennte Wettbewerbe für Damen- und Herrenteams. Seit 1975 werden die Titelträger in gemischten Mannschaften ermittelt.

Bisher konnte der Titel nur im Jahr 2020 nicht vergeben werden. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde die Meisterschaft damals per 13. März 2020 abgebrochen. Es gab weder Auf- noch Absteiger und es wurde kein Schweizer Badmintonmeister gekürt.

Titelträger Damen- und Herrenteams

Titelträger gemischte Mannschaften

Weblinks 
Badminton Europe

Einzelnachweise 

Mannschaft
Liste (Badminton)
Badminton Mannschaft
Erstveranstaltung 1955